Prusia Apuseană a fost o provincie a Regatului Prusiei situată de ambele părți ale Vistulei și avâd capitala la Danzig.

Vezi și 
 Prusia Răsăriteană

Legături externe

 www.westpreussen-online.de 
 Administrative subdivision of the province in 1910
 Das Westpreußenlied (Real Audio)
 West Prussia FAQ 
 Extensive West Prussian Historical Materials 
 East and West Prussia Gazetteer 
 West & East Prussia Map Collection 

Provinciile Prusiei
Fondări în 1773
Desființări în 1920